Парк може да се отнася за:
 Парк, ландшафтен елемент

 Хора
 Линда Парк (р. 1978), корейско-американска актриса

 Окръзи в САЩ
 Парк (окръг, Колорадо)
 Парк (окръг, Монтана)
 Парк (окръг, Уайоминг)